New Hartford, une ville du comté de Litchfield au Connecticut ;
 New Hartford, localité dans l’Iowa ;
 New Hartford, ville dans l’État de New York ;
 New Hartford, village dans l’État de New York.

Voir aussi 
 

Homonymie de localités aux États-Unis
Toponyme indiquant un gué aux États-Unis